Pretty Baby – album studyjny nagrany przez Deana Martina dla Capitol Records podczas dwóch sesji: 28 i 30 stycznia 1957 roku. Orkiestrę poprowadził Gus Levene, a album ukazał się 17 czerwca 1957 roku.

Utwory

Strona A

Strona B

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1957
Albumy Capitol Records
Albumy studyjne
Albumy Deana Martina